LSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lhok Sukon (Indonesia)